Het Monte Carlo Open van 1999 werd gespeeld van 19 tot en met 25 april in het Monegaskse Monte Carlo. Het tennistoernooi wer gespeeld op de gravelbanen van de Monte Carlo Country Club.

In het enkelspel versloeg de Braziliaan Gustavo Kuerten de Chileen Marcelo Ríos. In de dubbelspelfinale versloeg het Frans/Britse koppel Olivier Delaître/Tim Henman het Tsjechische duo Jiří Novák/David Rikl.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Monte Carlo
ATP-toernooi van Monte Carlo